Ви́ктор Лавро́в:
 
 Лавров, Виктор Георгиевич (1942—2017) — российский тренер по гандболу и пляжному гандболу.
 Лавров, Виктор Иванович (1925—1943) — Герой Советского Союза.